Playford ist der Familienname folgender Personen:

 John Playford (1623–1686/87), englischer Musikverleger

weiters:
 Playford City, Stadt in Australien